Серге́й Ю́рьевич Петько́ (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Минай».

Биография 
Сергей Петько родился 23 января 1994 года в Харькове. Воспитанник УФК Харьков. Первые тренеры — Ю. Мирошниченко и С. Деркач.

С начала 2013 года стал играть в молодёжном составе «моряков». Свой первый официальный матч за основной состав «Черноморца» Сергей провёл 1 апреля 2015 года в розыгрыше кубка Украины: одесситы встретились с днепропетровским «Днепром» (0:4). Выйдя из стартовых минут, Сергей провёл на поле весь матч. Через четыре дня Петько дебютировал в Премьер-лиге в матче против киевского «Динамо» (0:2), где также сыграл все 90 минут.

В начале марта 2017 года перешёл на правах аренды в перволиговый «Верес», где выступал до конца сезона и помог ровенской команде выйти в Премьер-лигу, после чего перешёл в другой перволиговый клуб «Жемчужина» (Одесса).

В конце заявочного периода зимнего межсезонья 2018 года стал футболистом перволиговой луцкой «Волыни». Дебютировал за новую команду 24 марта 2018 года в победном домашнем матче с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть».

Летом 2019 года стал игроком ровенского «Вереса».

Летом, а именно 3 июля, 2022 года вернулся в свой первый профессиональный клуб в карьере, в состав «Черноморца».

Международная карьера 
В июне 2015 года был вызван тренером украинской «молодёжки» Сергеем Ковалльцом для участия в Мемориале Лобановского. На этом турнире «жёлто-синие» заняли второе место, а Петько принял участие в обоих матчах.

Примечания

Ссылки 
 Петько Сергей Юрьевич  на официальном сайте ФК «Черноморец»
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Жемчужина» Одесса
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Минай»